Die 1. Division 1978 war die 33. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 1. April 1978 und endete am 4. November 1978. Titelverteidiger war Odense BK.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1978
Danische 1 Division 1978